Keinonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Matti Keinonen (1941-2021), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1912-1977), général finlandais et chevalier de croix de Mannerheim

Voir aussi
(10489) Keinonen, astéroïde de la ceinture d'astéroïdes
Trophée Matti-Keinonen, récompense annuelle finlandaise en hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois